Poniższa lista przedstawia ważniejsze szczyty górskie w Afryce o wysokości bezwzględnej powyżej 2000 m n.p.m., ułożone według wysokości:

 Kibo (Kilimandżaro) 5895 m n.p.m.
 Batian (Kenia) 5199 m n.p.m.
 Szczyt Małgorzaty (Góra Stanleya) 5109 m n.p.m.
 Vittorio Emanuela (Mount Speke) 4980 m n.p.m.
 Edward (Mount Baker) 4843 m n.p.m.
 Umberto (Mount Emin) 4798 m n.p.m.
 Ioland (Mount Gessi) 4715 m n.p.m.
 Stella (Mount Luigi) 4626 m n.p.m.
 Meru 4566 m n.p.m.
 Ras Daszan 4550 m n.p.m.
 Karisimbi 4507 m n.p.m.
 Wagagai (Mount Elgon) 4321 m n.p.m.
 Batu 4307 m n.p.m.
 Sudek (Mount Elgon) 4302 m n.p.m.
 Guna 4231 m n.p.m.
 Koitobos (Mount Elgon) 4222 m n.p.m.
 Mubiyi (Mount Elgon) 4211 m n.p.m.
 Gugie 4200 m n.p.m.
 Dżabal Tubkal 4167 m n.p.m.
 Masaba (Mount Elgon) 4161 m n.p.m.
 Byrhan 4154 m n.p.m.
 Kakka 4136 m n.p.m.
 Ighil Makun 4071 m n.p.m.
 Góra Kamerun 4070 m n.p.m.
 Ol Doinyo Lesatima 3999 m n.p.m. (według innych źródeł: 4001 m n.p.m.)
 Dżabal Ajaszi – 3747 m n.p.m.
 Guragie – 3719 m n.p.m.
 Pico del Teide – 3718 m n.p.m.
 Chemnirot (Cherangani) 3581 m n.p.m.
 Thabana Ntlenyana 3482 m n.p.m.
 Emi Kussi 3415 m n.p.m.
 Dżabal Bu Nasr – 3340 m n.p.m.
 Mtelo (Sekerr) 3334 m n.p.m.
 Dżabal Sirwa – 3305 m n.p.m.
 Tulu Ualei – 3301 m n.p.m.
 Dżabal Muasker – 3277 m n.p.m.
 Kinyeti 3187 m n.p.m.
 Dżabal Bu Iblane – 3172 m n.p.m.
 Belaja – 3131 m n.p.m.
 Melili (Mau) 3098 m n.p.m.
 Kadam – 3068 m n.p.m.
 Santa Isabel 3007 m n.p.m.
 Mlandżi 3000 m n.p.m.
 Soira 2989 m n.p.m.
 Tahat 2918 m n.p.m.
 Tsaratanana 2876 m n.p.m.
 Pico do Cano (Fogo) 2829 m n.p.m.
 Mbeya – 2826 m n.p.m.
 Hamojet (Mount Heha) – 2760 m n.p.m.
 Uluguru – 2646 m n.p.m.
 Morro de Môco (Serra Môco) – 2620 m n.p.m.
 Moko 2610 m n.p.m.
 Branberg 2606 m n.p.m.
 Inyangani 2592 m n.p.m.
 Muyaga – 2552 m n.p.m.
 Mbogo – 2468 m n.p.m.
 Dżabal Tidighin – 2456 m n.p.m.
 Aburo – 2445 m n.p.m.
 Binga – 2436 m n.p.m.
 Chappal Waddi – 2419 m n.p.m.
 Malonje – 2418 m n.p.m.
 Surud Ad 2416 m n.p.m.
 Dżabal Gurgel – 2397 m n.p.m.
 Mahali – 2373 m n.p.m.
 Piton de la Fournaise 2361 m n.p.m.
 Lugunga – 2357 m n.p.m.
 Dżabal Kaltum – 2328 m n.p.m.
 Bette 2286 m n.p.m.
 Dżabal Uda – 2259 m n.p.m.
 Dżabal Aissa – 2236 m n.p.m.
 Dżabal Asoteriba – 2217 m n.p.m.
 Dżabal Szajb al-Banat – 2187 m n.p.m.
 Nyika 2164 m n.p.m.
 Masumba – 2112 m n.p.m.
 Musa Ali Terara 2063 m n.p.m.
 Dimlang, Vogel Peak 2042 m n.p.m.
 Pico de São Tomé 2024 m n.p.m.
 Bagazane 2022 m n.p.m.
 Dżabal Kasal – 2008 m n.p.m.

Szczyty w Afryce
Listy szczytów górskich